ISO 3166-2:AX — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Аландским островам. Стандарт охватывает Аландские острова. Геокод состоит из: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Аландских островов — AX. Так же Аландским островам присвоен геокод второго уровня — FI-01 как области Финляндии. Геокоды являются подмножеством кода домена верхнего уровня — AX, присвоенного Аландским островам в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Аландских островов

Геокоды пограничных Аландским островам государств 
 Швеция — ISO 3166-2:SE (на северо-западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Финляндии

Ссылки 
 Геокоды Аландских островов 

2:AX